Ignacy Grabowski (2. poł. XVIII w.) – trynitarz,  publicysta
 Ignacy Grabowski (zm. 1817) – adwokat
 Ignacy Grabowski (1866–1933) – polski pisarz
 Ignacy Grabowski (1873–1944) – polski przedsiębiorca, działacz społeczny
 Ignacy Grabowski (1878–1950) – polski duchowny, profesor prawa kanonicznego